Josep Ricart i Giralt (Barcelona, 1847 - Barcelona, 1930), marí català 
 Josep Ricart i Roca (Sant Feliu de Llobregat, 1868 - 1936), propietari i polític català 
 Josep Ricart i Matas (Barcelona, 1893 - Barcelona, 1978), violoncel·lista i musicòleg català
 Josep Ricart i Maymir (Taradell, Osona, 1925 - Barcelona 2020), escultor català
 Josep Ricart i Roda (Centelles, 1921 - Granollers, 2003), futbolista català
 Josep Ricart i Rovira (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès, 1885 - Sant Pere de Ribes, Garraf, 1976), primer alcalde republicà i d'esquerres de Sant Pere de Ribes
 Josep Ricart i Soler (Manresa, Bages, 12 de març de 1877 - Vilanova i la Geltrú, Garraf, 18 de febrer de 1925), religiós escolapi, educador